Додж може да се отнася за:
 Додж, марка автомобили

 Окръзи в САЩ
 Додж (окръг, Джорджия)
 Додж (окръг, Минесота)
 Додж (окръг, Небраска)
 Додж (окръг, Уисконсин)